Баскетбольний турнір літньої Універсіади 2013 пройшов з 7 по 16 липня 2013 року та завершився перемогою команди Росії серед чоловіків та команди США серед жінок.

Жеребкування чоловічого та жіночого баскетбольних турнірів відбулася 6 квітня 2013 року у готельному торгово-розважальному комплексі «Корстон» у Казані. Збірна Росії на правах країни-господарки Універсіади, як і в чоловічому, так і в жіночому турнірі, була посіяна у групі A під номером 1.

Змагання проходили переважно в профільному спорткомплексі Баскет-хол, а також на ряді інших майданчиків.

Призери

Медальний залік

Змагання

Чоловічий турнір

Жіночий турнір

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади 2013
 2013 Summer Universiade — Basketball — Technical handbook

Баскетбол на Літній універсіаді 2013
2013
Змагання на Літній універсіаді 2013